Peggy (1916), een Amerikaanse film uit 1916
 Peggy (1950), een Amerikaanse film uit 1950
 Peggy (spionagegroep), een spionagegroep tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Peggy (voornaam), een voornaam voor meisjes
 Peggy (zangeres), een voormalige Vlaamse zangeres